Teatro
 Hairspray (musical)

Cinema
Hairspray (filme de 1988)
Hairspray (filme de 2007)

Música
Hairspray (álbum de 2002)
Hairspray (álbum de 2007)

Desambiguação